Taquini puede referirse a:
Plan Taquini proyecto propuesto por el médico e investigador Alberto Taquini (hijo) en la Academia del Plata SJ en noviembre de 1968 para reestructurar la educación superior en Argentina;
Alberto Taquini (hijo) fue el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires entre fines de 1960 y comienzos de los 70's;
Alberto Carlos Taquini cardiólogo , investigador clínico, y académico argentino; o
Graciela Taquini es una artista y curadora argentina que ha desarrollado la mayor parte de su producción artística en el área del video experimental monocanal.